Кармен Електра (; рођена 20. априлa 1972) је америчка глумица, манекенка и певачица. Њено право име је Тара Ли Патрик ().

Филмографија 

|-
| 1997. || || -{An American Vampire Story}- || ||
|-
| 1997. || || -{Good Burger}- || ||
|-
| 1998. || || -{Starstruck}- || ||
|-
| 1998. || || -{The Chosen One: Legend of the Raven}- || ||
|-
| 1999. || || -{The Mating Habits of the Earthbound Human}- || ||
|-
| 1999. || || -{Christmas Vacation 2000}- || ||
|-
| 2000. || Мрак филм || -{Scary Movie}- || Дру Декер ||
|-
| 2000. || || -{Welcome to Hollywood}- || ||
|-
| 2001. || || -{Sol Goode}- || ||
|-
| 2001. || || -{Perfume}- || ||
|-
| 2001. || || -{Get Over It}- || ||
|-
| 2002. || || -{Rent Control}- || ||
|-
| 2002. || || -{Naked Movie}- || ||
|-
| 2002. || || -{Whacked!}- || ||
|-
| 2003. || || -{Uptown Girls}- || ||
|-
| 2003. || Ћерка мог шефа || -{My Boss's Daughter}- || Тина ||
|-
| 2004. || Старски и Хач || -{Starsky & Hutch}- || ||
|-
| 2004. || || -{Mr. 3000}- || ||
|-
| 2004. || || -{Max Havoc: Curse of the Dragon}- || ||
|-
| 2005. || || -{Dirty Love}- || ||
|-
| 2005. || || -{Lil' Pimp}- || || (direct-to-DVD) (voice)
|-
| 2005. || || -{Searching for Bobby D}- || ||
|-
| 2005. || || -{Getting Played}- || ||
|-
| 2005. || || -{Cheaper by the Dozen 2}- || ||
|-
| 2006. || || -{Date Movie}- || ||
|-
| 2006. || || -{American Dreamz}- || ||
|-
| 2006. || Мрак филм 4 || -{Scary Movie 4}- || Холи ||
|-
| 2006. || || -{Hot Tamale}- || ||
 lonelygirl362436 (2006)
|-
| 2006. || || -{National Lampoon's Pledge This!}- || ||
|-
| 2007. || || -{Epic Movie}- || ||
|-
| 2007. || || -{I Want Candy}- || ||
|-
| 2007. || || -{Full of It}- || ||
|-
| 2007. || || -{Last Call at Murray's}- || ||
|-
| 2007. || || -{Christmas in Wonderland}- || ||
|-
| 2008. || Упознајте Спартанце || -{Meet the Spartans}- || ||
|}

Телевизија 

|-
| 1997. || || -{Singled Out}- || || гостовање
|-
| 1997. || || -{Loveline}- || || гостовање
|-
| 1997-1998. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || ||
|-
| 2000. || || -{Electra's Guy}- || ||
|-
| 2002. || || -{Carmen & Dave: An MTV Love Story}- || ||
|-
| 2002-2004. || || -{Livin' Large}- || ||
|-
| 2002. || || -{BattleBots}- || || гостовање
|-
| 2003. || || -{Dance Fever}- || || отказано након 6 епизода
|-
| 2003. || || -{Baywatch: Hawaiian Wedding}- || ||
|-
| 2004. || || -{'Til Death Do Us Part: Carmen and Dave}- || || 7 епизода
|-
| 2004. || || -{Monster Island}- || ||
|-
| 2004. || || -{Summerland as Mona}- || ||
|-
| 2004-2005. || || -{Manhunt: The Search for America's Most Gorgeous Male Model}- || ||
|-
| 2005. || || -{Tripping the Rift}- || || глас
|-
| 2006. || || -{Lolo's Cafe}- || || глас
|}

Дискографија 
 1993. Кармен Електра

Синглови 
 -{Fun}-
 -{Go Go Dancer}-
 -{Everybody Get Up}-
 -{Fantasia Erotica}-
 2-4-6-8' (Плејбојев филм Чирлидерсице садржи видео-спот песме)

Спољашње везе 

 
 
 Unofficial site 

Рођени 1972.
Америчке глумице
Америчке манекенке
Америчке певачице
Електра